El Torneig de Moscou 2015, oficialment conegut com a Kremlin Cup 2015, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 25 d'octubre de 2015 a l'Olimpiski de Moscou, Rússia.

El tennista croat Marin Čilić va guanyar per segona vegada a Moscou en una repetició de la final de l'any anterior, mateixos contrincants i mateix marcador.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 
 
 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015